L'édition 2021 du tournoi de tennis de Marbella se déroule du 5 au  à Marbella, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien Alexei Popyrin, du Britannique Cameron Norrie, des Espagnols Pablo Andújar et Roberto Bautista-Agut, du Français Richard Gasquet, du Russe Andrey Rublev, du Serbe Dušan Lajović, du Sud-Africain Lloyd Harris et du Suisse Stanislas Wawrinka. Ils sont respectivement remplacés par Ilya Ivashka, Roberto Carballés Baena, Mikhail Kukushkin, Facundo Bagnis, Francisco Cerúndolo, Damir Džumhur, Taro Daniel, Norbert Gombos et Pedro Martínez.

Lauréats 
L'Espagnol Pablo Carreño Busta remporte le tournoi en battant en finale Jaume Munar. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Ariel Behar et Gonzalo Escobar décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Tomislav Brkić et Nikola Čačić. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Marbella
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2021
Marbella
Sport en Espagne en 2021
Tennis en avril 2021